Martina Hingis e Mirjana Lučić erano le detentrici del titolo, ma la Hingis ha fatto coppia con Anna Kurnikova, e la Lučić con Mary Pierce.

Lučić e Pierce hanno perso nel 1º turno contro Christina Singer e Helena Vildová.

Hingis e Kournikova hanno battuto in finale Lindsay Davenport e Nataša Zvereva, 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (finale)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)
  Martina Hingis /  Anna Kurnikova (campionesse)
  Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
  Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (secondo turno)
  Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (primo turno)
  Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (terzo turno)
  Irina Spîrlea /  Caroline Vis (secondo turno)

  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (secondo turno) 
  Barbara Schett /  Patty Schnyder (terzo turno) 
  Katrina Adams /  Debbie Graham (primo turno) 
  Jana Novotná /  Monica Seles (terzo turno) 
  Rachel McQuillan /  Nana Miyagi (primo turno) 
  Els Callens /  Julie Halard-Decugis (terzo turno) 
  Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (terzo turno) 
  Mirjana Lučić /  Mary Pierce (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1999